Гексацианоманганат(III) калия — неорганическое соединение,
комплексная соль калия, марганца и синильной кислоты
с формулой KMn(CN),
красные кристаллы,
образует кристаллогидраты.

Получение 
 Добавление фосфата марганца(III) к горячему раствору цианистого калия:

 Растворение карбоната марганца(II) в водном растворе цианида в присутствии пероксида водорода:

 Окисление гексацианоманганата(II) калия перманганатом калия.

Физические свойства 
Гексацианоманганат(III) калия образует красные кристаллы
моноклинной сингонии,
пространственная группа P21/c,
параметры ячейки a = 7.0870 Å b = 10.5020 Å, c = 8.4360 Å, β = 107.3100°, Z = 2.

Образует кристаллогидрат состава KMn(CN)•3HO.

Химические свойства 
 Легко разлагается водой до метагидроксида марганца.

 С раствором хлорной кислоты даёт осадок гексацианоманганата(IV) марганца(II) состава MnII[MnIV(CN)6].

Примечания

Литература 
 
 

Соединения марганца
Соединения калия
калия
Соединения азота по алфавиту